Ça ira (franz. wörtlich: ‚das wird gehen‘, im übertragenen Sinn: ‚wir werden es schaffen‘) hat folgende Bedeutungen:

 Ah! Ça ira, ein französisches Revolutionslied
 Ça ira, eine Gedichtzusammenstellung Ferdinand Freiligraths von 1846
 Ça ira, ein 1930 veröffentlichter Roman von Erich Knauf
 Ça ira, eine Sammlung Chansons, Chants, Couplets und Vaudevilles aus der Französischen Revolution, übersetzt von Gerd Semmer
 Ça Ira, eine Oper von Roger Waters
 Ça ira Verlag, ein Freiburger Verlag